The Chosen One oder Chosen One (englisch „der Auserwählte“) steht für:

 The Chosen One: Legend of the Raven, US-amerikanischer Spielfilm von Lawrence Lanoff (1998)
 The Chosen One (2007), US-amerikanischer Animationsfilm von Chris Lackey
 The Chosen One (2010), US-amerikanischer Spielfilm von Rob Schneider

The Chosen One ist der Spitzname folgender Personen:
 Drew McIntyre (* 1985), schottischer Wrestler
 LeBron James (* 1984), US-amerikanischer Basketballspieler